Multiplikationstabellen är en tabell med uppställning som oftast endast omfattar de tio eller tolv första positiva heltalens multipliceringar av varandra. Tabellen blir 10x10 eller 12x12 celler stor och varje rad och kolumn representerar ett av ovannämnda tal. Varje enskild cell motsvarar den produkt som erhålls vid multiplikation av kolumntalet och radtalet där cellen är belägen.

Med multiplikationstabellen samt kunskaper i vårt talssystems uppbyggnad kring tiopotenser har man grunden till att utan tekniska hjälpmedel beräkna tal med avsevärt högre produkter än 100. Den lägger även grunden till att kunna dividera i och med att division kan ses som omvänd multiplikation.

Inom diskret matematik är multiplikationstabeller av restklasser (inom restklassringar) särskilt intressanta.

Multiplikationstabell som går upp till 20*20.

Inom abstrakt algebra 
Multiplikationstabeller kan också definiera binära operatorer på grupper, kroppar eller ringar. I dessa sammanhang kan de kallas Cayleytabeller.

Externa länkar 

Aritmetik
Diskret matematik
Grundläggande matematik
Multiplikation